Topònims:
 Sant Pol de Mar, vila i municipi de la comarca del Maresme.
 Estació de Sant Pol de Mar, estació de ferrocarril propietat d'adif a la població de Sant Pol de Mar (Maresme).
 Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols), barri de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
 Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, petit poble a 4 km del nucli urbà de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà).
 Església de Sant Pol de la Bisbal, església romànica al poble de Sant Pol (la Bisbal d'Empordà, Baix Empordà).